Великий Ходачков (, ) — село,
Великоходачковский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123081101. Население по переписи 2001 года составляло 1392 человека .

Является административным центром Великоходачковского сельского совета
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Великий Ходачков находится у истоков реки Высушка,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Городище.
Через село проходят автомобильная дорога  () и
железная дорога, станция Ходачков-Великий.

История 
 Первое упоминание о селе в литературе — 1758 год.
 15 апреля 1944 г. было убито 365 мирных жителей, почти полностью сожжено село, из 710 домов уцелело только 30.
 В 1944—1946 годах из Польши переселено в Великий Ходачков 210 украинских семей.
 Польские источники утверждают, что этническая чистка, которую они называют Великоходачковской резнёй, состоялась там во время Второй мировой войны. 16 апреля 1944 года, что село было уничтожено украинской дивизией СС Галичина. Польские источники утверждают, что было убито 862 поляка, и около 500 домов были сожжены. Одна из бывших польских жительниц Великого Ходачкова вспоминает, что украинцы сказали им уйти, но не припоминает, что поляки были убиты, и не свидетельствует об участии украинских солдат. Великоходачковская бойня, как утверждается, была одним из самых массовых убийств поляков в регионе Восточной Галиции. Также утверждается, что поляки, которые избежали резни, схоронили погибших в братской могиле перед местным костёлом. После второй мировой войны выжившие поляки были вынуждены покинуть село, переселившись в коммунистическую Польшу по договору обмена населением. Они поселились вокруг Гоголина и Немодлина в Опольском воеводстве.

Памятники и достопримечательности 
 церковь Покрова Божьей Матери (1888), могила с памятником (белый мрамор) писателя отца Тимофея Бордуляка.
 братская могила жертв погрома 15 апреля 1944 г.
 восстановлены: бюст Герою Советского Союза В. Чалдаеву (1980), погибшему в горящем танке, мемориальная доска с барельефом (1988; скульптор М. Невеселый), памятник Т. Бордуляку (1991; скульптор Р. Вильгушинский; архитектор Б. Гаврилюк).

Социальная сфера 
Средняя школа, клуб, библиотека, ФАП, «Будмонтажмеханизация», СМПК-2.

Известные люди В Великом Ходачкове родились: 
 инженеры:
 И. Баюс,
 С. Криль,
 Д. Старущак,
 изобретатель, рационализатор И. Гаврышко,
 полковник И. Гаврышко,
 кандидат экономических наук М. Хопчан.

Проживали:
 1905—1936 писатель, Т. Бордуляк.

Примечания 

История Польши